

Persone 
 Eleonora de Clare (1292-1337) – moglie di Ugo Despenser il giovane, era nipote per parte di madre di re Edoardo I d'Inghilterra
 Elisabetta de Clare (1295-1360) – ultimogenita di Giovanna d'Acri e di Gilberto di Clare, VII conte di Gloucester
 Eva MacMurrough (...–...) – moglie irlandese di Riccardo di Clare, II conte di Pembroke
 Gilberto di Clare, I conte di Pembroke (1100-1148) – nobile normanno
 Gilberto di Clare, V conte di Gloucester (1180-1230) – figlio di Riccardo di Clare, III conte di Hertford, dal quale ereditò il patrimonio dei Clare
 Gilberto di Clare, VII conte di Gloucester (1243-1295) – figlio di Matilde de Lacy e di Riccardo de Clare, VI conte di Gloucester
 Gilberto di Clare, VIII conte di Gloucester (1291-1314) – figlio di Giovanna d'Acri e di Gilberto di Clare, VII conte di Gloucester e VI conte di Hertford
 Isabella di Clare, IV contessa di Pembroke (1172-1220) – sposò il potente nobile Guglielmo il Maresciallo 
 Isabella di Pembroke (1200-1240) – figlia di Guglielmo il Maresciallo
 Margaret de Clare (1287-1334) – imprigionata alla Torre di Londra per aver ordinato un assalto armato contro Isabella di Francia nel 1321
 Riccardo di Clare, II conte di Pembroke (1130-1176) – nobile normanno
 Riccardo di Clare, VI conte di Gloucester (1222-1262) – conte di Gloucester e conte di Hertford alla morte del padre avvenuta nel 1230
 Ruggero di Clare, II conte di Hertford (1116-1173) – nobile normanno
 Tommaso de Clare (1245-1287) – nobile inglese figlio di Matilde de Lacy e di Riccardo de Clare, VI conte di Gloucester

Storia di famiglia 
 De Clare – famiglia nobile anglo-normanna che fiorì alla corte inglese nel XIII secolo, imparentandosi con la famiglia reale dei Plantageneti